Naselja u BiH:
 Miljevići (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Miljevići (Istočno Novo Sarajevo, BiH), naselje u općini Istočno Novo Sarajevo
 Miljevići (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići